Okręty US Navy o nazwie USS  "Willoughby":
 Pierwszy USS "Willoughby" (SP-2129) był okrętem patrolowym będącym w służbie od 1918 do 1919.
 Drugi USS "Willoughby" (AVP-57) był tendrem wodnopłatowców, którego stępkę położono w 1943, ale został przerobiony na okręt bazę USS "Willoughby" (AGP-9) przed ukończeniem. W służbie w latach 1944-46.

Willoughby